Existen 2 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en Recife.
Por orden alfabético:

 Pernambuco Brasil Open Series
 Recife Open Internacional de Tenis